El Campionat d'Europa d'hoquei patins masculí és una competició d'hoquei patins per a seleccions masculines d'Estats del continent europeu que es disputa cada dos anys. És organitzat pel Comitè Europeu d'Hoquei Patins (CERH).

La primera gran dominadora de la competició fou Anglaterra, vencedora de les 12 primeres edicions. A partir d'aleshores en prengueren el relleu Portugal, Espanya, aquesta darrera formada íntegrament per jugadors catalans la majoria d'edicions, i en menor mesura Itàlia.

Edicions

Medaller

Vegeu també 
 Campionat d'Europa d'hoquei patins femení

Referències

Enllaços externs 
 Llista de campions del Campionat d'Europa 

Competicions d'hoquei sobre patins europees